Marcus Alonzo Hanna – amerykański polityk, senator z Ohio.
 Marcus Aurelius Hanna – amerykański latarnik, kawaler Medalu Honoru i Medalu za Uratowanie Życia.